Unione femminile nazionale
 Uspekhi Fizicheskikh Nauk – rivista accademica russa nel campo della fisica